Les Éditions Absalon sont une maison d'édition française créée en 2006, dont le siège social est situé à Nancy. Elles publient essentiellement des textes d'auteurs autrichiens contemporains au travers de leur collection « K. 620 ». Werner Kofler, Günter Brus ou encore Hanno Millesi sont certains des écrivains qu'elles entendent promouvoir auprès du public français.

La collection « La Reverdie » propose, quant à elle, des rééditions, le plus souvent illustrées, de textes français injustement oubliés. Les Enigmes de Marc Papillon de Lasphrise accompagnés de photographies de Philippe Faivre et La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador de Jacques Roubaud illustrée par François Ayroles et Étienne Lécroart de l'OuBaPo ont été ainsi réédités en 2007 et 2008.

Notes et références

Liens externes 

 Espace éditeur des Éditions Absalon et catalogue

Absalon
Entreprise ayant son siège à Nancy